Крупноглазки (Hyponephele) — род дневных бабочек из семейства бархатниц. Палеарктический род, включающий по последним данным около 40 видов, распространенных в основном в странах Центральной Азии. Усики с постепенно утолщающейся булавой. В основании передних крыльев вздуты две жилки. Гусеницы кормятся на различных злаках.

Систематика рода 
 Hyponephele amardaea (Lederer, 1869);
 Hyponephele argyrostigma Tuzov et Samodurov, 1997.
 Hyponephele astorica (Tytler, 1926).
 Hyponephele bala Wyatt et Omoto, 1966.
 Hyponephele baroghila (Tytler, 1926).
 Hyponephele brevistigma (Moore, 1893);
 Hyponephele brevistigma alaina Lukhtanov, 1996 ;
 Hyponephele brevistigma evanescens Wyatt & Omoto, 1966 ;
 Hyponephele cadusia (Lederer, 1869);
 Hyponephele cadusina (Staudinger, 1881);
 Hyponephele cadusina gurkini Korshunov, 1995;
 Hyponephele capella (Christoph, 1877);
 Hyponephele capella capella
 Hyponephele capella jezail Clench & Shoumatoff, 1956;
 Hyponephele capella shivacola Wyatt 1961 ;
 Hyponephele carbonelli Lukhtanov, 1995.;
 Hyponephele comara (Lederer, 1870);
 Hyponephele davendra (Moore, 1865);
 Hyponephele davendra fergana Lukhtanov, 1996 ;
 Hyponephele davendra latistigma (Moore, 1893)
 Hyponephele davendra seravschana Lukhtanov, 1996 ;
 Hyponephele difficilis Clench et Shoumatoff, 1956;
 Hyponephele dysdora (Lederer, 1869);
 Hyponephele dysdora dysdora
 Hyponephele dysdora dysdorina (Heine, [1894])
 Hyponephele dzhungarica Samodurow, 1996.
 Hyponephele fortambeka Samodurov, 1996.
 Hyponephele fusca Stshetkin, 1960.;
 Hyponephele galtscha (Grum-Grshimailo, 1893).
 Hyponephele germana (Staudinger, 1887);
 Hyponephele glasunovi (Grum-Grshimailo, 1893);
 Hyponephele glasunovi glasunovi
 Hyponephele glasunovi magna Samodurov, 1996 ;
 Hyponephele glasunovi namangana Lukhtnaov, 1996 ;
 Hyponephele glasunovi naryna Lukhtanov, 1996 ;
 Hyponephele haberhaueri (Staudinger, 1886);
 Hyponephele haberhaueri haberhaueri
 Hyponephele haberhaueri ocellata Samodurov, 1995;
 Hyponephele haberhaueri rubriceps (Herz, 1900)
 Hyponephele hilaris (Staudinger, 1886);
 Hyponephele hilaris hilaris
 Hyponephele hilaris bori (Herz, 1900)
 Hyponephele hilaris pallida Samodurow, 2000 ;
 Hyponephele hilaris tsvetajevi Samodurow, 1996 ;
 Hyponephele huebneri Koçak, 1980 ;
 Hyponephele huebneri huebneri
 Hyponephele huebneri iliensis' Lukhtanov, 1999;
 Hyponephele interposita (Erschoff, 1874);
 Hyponephele interposita interposita Hyponephele interposita mimonovi Samodurov, 1995; au Kazakhstan.
 Hyponephele interposita depressa Korolew, 1995
 Hyponephele issykkuli Samodurov, 1996.
 Hyponephele jasavi Lukhtanov, 1990.
 Hyponephele kirghisa (Alphéraky, 1881);
 Hyponephele kirghisa kirghisa Hyponephele kirghisa obscurata Samodurov, 1996
 Hyponephele kocaki Eckweiler, 1978;
 Hyponephele kocaki kocaki Hyponephele kocaki melesina Weiss & Skala, 2000;
 Hyponephele korshunovi Lukhtanov, 1994 ;
 Hyponephele laeta (Staudinger, 1886);
 Hyponephele laeta laeta Hyponephele laeta ochracea Samodurov, 1996;
 Hyponephele laeta turkestana Samodurov, 1996;
 Hyponephele lupina (Costa, 1836)
 Hyponephele lupina lupina Hyponephele lupina intermedia (Staudinger, 1886)
 Hyponephele lupina kopetdagica Samodurow, 2001;
 Hyponephele lupina mauritanica (Oberthür, 1881);
 Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
 Hyponephele lycaon lycaon
 Hyponephele lycaon alpherakyi (Sheljuzhko, 1937)
 Hyponephele lycaon catalampra (Staudinger, 1895)
 Hyponephele lycaon jakovlevi Korolev, 2001;
 Hyponephele lycaon salona (Fruhstorfer, 1909)
 Hyponephele lycaon zuvandica Samodurow, Korolew et Tschikolowez, 1996 ;
 Hyponephele lycaonoides Weiss, 1978;
 Hyponephele mandane Kollar, 1850 ;
 Hyponephele maroccana (Blachier, 1908)
 Hyponephele maroccana maroccana
 Hyponephele maroccana nivellei (Oberthür, 1920
 Hyponephele maureri (Staudinger, 1887);
 Hyponephele maureri maureri
 Hyponephele maureri subnephele (Stshetkin, 1963)
 Hyponephele murzini Dubatolov, 1989 ;
 Hyponephele mussitans Clench et Shoumatoff, 1956 ;
 Hyponephele narica (Hübner, 1808—1813);
 Hyponephele naricina (Staudinger, 1870);
 Hyponephele naricoides Gross, 1977;
 Hyponephele naubidensis (Erschoff, 1874);
 Hyponephele naubidensis decorata (Sheljuzhko, 1919)
 Hyponephele neoza (Lang, 1868);
 Hyponephele pamira Lukhtanov, 1990;
 Hyponephele pamira pamira
 Hyponephele pamira jakobsoni Lukhtanov, 1990;
 Hyponephele pasimelas (Staudinger, 1886);
 Hyponephele perplexa Wyatt et Omoto, 1966 ;
 Hyponephele perplexa transalaica Lukhtanov, 1996 ;
 Hyponephele prasolovi Lukhtanov, 1990.
 Hyponephele przhewalskyi Dubatolov, Sergeev et Zhdanko, 1994;
 Hyponephele pseudokirgisa Shchetkin, 1984.
 Hyponephele pseudomussitans Wyatt et Omoto, 1966.
 Hyponephele pulchella (C. et R. Felder, 1867);
 Hyponephele pulchra (C. et R. Felder, 1867).
 Hyponephele rubriceps (Herz, 1900);
 Hyponephele rueckbeili (Staudinger, 1887);
 Hyponephele sheljuzhkoi Samodurov et Tschikolovez, 1996;
 Hyponephele shirazica Carbonell, 1997.
 Hyponephele susurrans Clench et Shoumatoff, 1956;
 Hyponephele sylvia (Hemming, 1933).
 Hyponephele tenuistigma (Moore, 1893);
 Hyponephele tenuistigma laspura (Evans, 1932)
 Hyponephele tristis (Grum-Grshimailo, 1893).
 Hyponephele tristis tritis
 Hyponephele tristis tshikolovetsi Samodurov, 1996 ;
 Hyponephele urartua De Freina et Aussme, 1987;

Примечания

Литература 
 Львовский А. Л., Моргун Д. В. Булавоусые чешуекрылые Восточной Европы. — : Товарищество науч. изд. КМК, 2007. — 442 с.

Бархатницы
Насекомые Евразии
Роды чешуекрылых